Zé da Velha & Silvério Pontes é um duo instrumental brasileiro, criado na década de 1980, e formado pelo trombonista José Alberto Rodrigues Matos (o Zé da Velha) e pelo trompetista Silvério Rocha Pontes (o Silvério Pontes). São considerados como a menor big band do mundo.

Discografia 
 Só Pixinguinha (2006) 
 Samba Instrumental (2003)
 Ele e Eu (2000)
 Tudo Dança (1998)
 Só Gafieira (1995)

Ligações externas 
 Entrevista no Jornal o Lince

Bandas do Brasil
Bandas de choro
Duos musicais
Duplas do Brasil